Il singolare del Tashkent Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Pauline Parmentier era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Sorana Cîrstea ha battuto in finale 2–6, 6–4, 7–6(4),  Sabine Lisicki.

Teste di serie

  Peng Shuai (semifinali)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Sorana Cîrstea (campionessa)
  Sabine Lisicki (finale)

  Magdaléna Rybáriková (semifinali, ritiro)
  Monica Niculescu (quarti di finale)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)
  Galina Voskoboeva (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2008